ANJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zanaga (Repubblica del Congo)